Індійський штат Уттаракханд поділяється на 13 округів, список яких наведений нижче.

Список

Посилання